Genewa (fr. Genève; niem. Genf; gsw. Gämf, Gänf; frp. Zeneva; wł. Ginevra; rm. Genevra) – kanton w zachodniej Szwajcarii. Stolicą kantonu jest miasto Genewa (Genève, Genf). Genewa dołączyła do Konfederacji Szwajcarskiej w 1815 roku. Powierzchnia kantonu wynosi 282,49 km², a liczba mieszkańców 509 448 (31 grudnia 2021). Językiem urzędowym kantonu jest język francuski. 40% mieszkańców kantonu stanowią obcokrajowcy (31 grudnia 2019).

Geografia 
Najbardziej wysunięty na zachód szwajcarski kanton otoczony jest niemal całkowicie granicą z Francją o długości 103 km i leży nad Jeziorem Genewskim (Lac Léman, Genfersee_. Tereny rolnicze zajmują 45,1%, wody – 14,2%, lasy i zarośla – 10,6%, parki, ogrody i inne tereny zielone – 2,7% powierzchni. Od strony północnej graniczy z kantonem Vaud (granica liczy 4,5 km). Jedna z gmin genewskich (Céligny) stanowi ponadto eksklawę, otoczoną w całości przez terytoria Vaud. Najwyższy szczyt, La Monniaz, wznosi się na wysokość 517 m n.p.m., najniższy punkt kantonu (w gminie Chancy) osiąga 330 m. W 2015 roku średnia temperatura wyniosła 11,6 stopni Celsjusza.

Demografia 
Językiem urzędowym kantonu jest język francuski. Językami z najwyższym odsetkiem użytkowników są:
 język francuski – 81%
 język angielski – 11%
 język portugalski – 10%
 język hiszpański – 8%
 język włoski – 7%
 język niemiecki – 5%.

Podział administracyjny 
Kanton Genewa podzielony jest na 45 gmin (commune, Gemeinde):

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna kantonu

Kantony Szwajcarii